Ranton – miejscowość i gmina we Francji
 Ranton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Ranton Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire